Хойзер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хойзер, Георг (1913—1989) — гауптштурмфюрер СС, начальник гестапо в Минске.
 Хойзер, Юрген (род. 13 апреля 1953, Барт, ГДР) — немецкий тяжелоатлет, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.